De Primeira Liga 1999–2000 was de 66ste editie van de strijd in de hoogste afdeling van het Portugese betaald voetbal. Het seizoen ging van start op 20 augustus 1999 en eindigde op 14 mei 2000. De competitie kreeg een nieuwe naam: Campeonato Nacional da Primeira Liga, kortweg Primeira Liga.

Nieuwkomers waren Gil Vicente, Belenenses en CD Santa Clara. De drie clubs waren in het voorafgaande seizoen (1998/99) vanuit de Segunda Divisão de Honra naar de hoogste divisie gepromoveerd. FC Porto was de titelverdediger. Sporting CP won de 17de landstitel uit de clubgeschiedenis en de eerste sinds het seizoen 1981/82. Voor het vierde jaar op rij groeide Mário Jardel  van FC Porto uit tot topscorer, ditmaal met maar liefst 38 goals.

Eindstand

Zie ook
Segunda Divisão de Honra 1999/00

Portugal
2000